Esta é uma lista dos títulos oficiais conquistados pelos clubes espanhóis de futebol, a lista inclui as grandes competições nacionais organizadas pela Real Federação Espanhola de Futebol e pela Liga Nacional de Futebol Profissional, sendo essas competições: a La Liga, a Taça do Rei, a Supertaça da Espanha, a extinta Taça da Liga, a extinta Taça Eva Duarte e a extinta Taça do Presidente FEF. A lista inclui as competições internacionais organizadas e ou reconhecidas pela FIFA e pela UEFA que são: a UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Supercup, UEFA Europa Conference League, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Intertoto Cup, a Intercontinental Cup e a FIFA Club World Cup. A lista ainda inclui outras competições consideradas oficiais pela IFHHS e pelos próprios clubes, sendo elas a Taça Latina, a Taça da Cidades com Feiras e a Taça Ibero-Americana.

Lista 

A lista encontra-se organizada de forma decrescente do número total de títulos conquistados por cada clube, se houve empate de no número total de títulos a seguinte forma de organizar é pela importância dos títulos, e se ainda houver empate no número total e importância dos títulos organiza-se pela ordem cronológica o mais antigos primeiro.

Ver também 
Lista de títulos oficiais dos clubes ingleses de futebol

Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol

Lista de títulos oficiais dos clubes alemães de futebol

Lista de títulos oficiais dos clubes franceses de futebol

Lista de número de títulos conquistados por times brasileiros de futebol

Referências 

Futebol da Espanha
Listas de títulos no futebol
Listas da Espanha